Коминьяго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

Население составляет 1010 человек (2008 г.), плотность населения составляет 252 5 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 28060. Телефонный код — 0322.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Телефон: 0322 50107
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики